Bischofskapelle steht für:
Bischofskapelle (Gurk)
Bischofskapelle (St. Gallen)